Соревнования в женском фристайле в дисциплине биг-эйр на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 7 и 8 февраля в cнежном парке Геньтин. В соревновании приняли участие 26 спортсменок представляющие 15 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Соревнования в биг-эйре были впервые представлены в программе соревнований Игр.

Золото выиграла 18-летняя Эйлин Гу. Второй стала чемпионка мира 2019 года в биг-эйре Тесс Ледё. Чемпионка мира 2021 года  в финале выступила неудачно (10-е место).

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвует 26 фристайлисток. Каждая из спортсменок выполняет по 3 прыжка, по их результатам две лучшие попытки суммируются. В финал соревнований проходят 12 лучших спортсменок.

Финал

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)